Sancho I van Gascogne (begin 9e eeuw), hertog van Gascogne
 Sancho I van Navarra (ca. 865-925), koning van Navarra
 Sancho I Ordóñez (ca. 895–929), koning van Galicië
 Sancho I van León (935-966), 'de Dikke', koning van León-Asturië en Galicië
 Sancho I Garcés (965-1017), graaf van Castilië
 Sancho I van Portugal (1154-1212), koning van Portugal